

Прізвище 
 Термен Лев Сергійович — російський винахідник
 Термен Петро Всеволодович — правнук Лева Сергійовича Термена, керівник Школи терменвоксу

Термен — громада в кантоні Вале